Nadiem es un planeta del universo de la Guerra de las Galaxias.

El planeta Nadiem sufrió varios ataques por parte de la Confederación de Sistemas Independientes durante las Guerras Clon. La Maestra Jedi Luminara Unduli y su aprendiz padawan Barriss Offee guiaron las fuerzas de soldados clon y soldados CRA en la superficie del planeta Nadiem. Tras evacuar de las ciudades a los civiles se dispusieron al combate contra las fuerzas separatistas de la Confederación de Sistemas.

En las fuerzas aéreas estaba el maestro Saesee Tiin, tratando de anular las fuerzas de cazas geonosianos y cazas droides, que cada vez se acercaban peligrosamente a las ciudades.

En tierra, las fuerzas estaban guiadas por el General Grievous en persona y amenazaban con asesinar a todos los civiles y acabar con el ejército de la Antigua República. Pero tras una audaz participación de la maestra Luminara Unduli y su aprendiz Padawan Barriss Offee lograron escapar y tiempo después, vencer las fuerzas de los separatistas.

Planetas de Star Wars